Église Sainte-Clotilde est le nom de plusieurs édifices religieux dédiés à sainte Clotilde :
 Léglise basilique Sainte-Clotilde de Paris ;
 Léglise basilique Sainte-Clotilde de Reims ;
 Léglise Sainte-Clotilde de Saint-Denis (La Réunion) ;
 Léglise Sainte-Clotilde du Bouscat (France).

Voir aussi
 

Sainte-Clotilde